Арсенов — русская фамилия.

Известные носители 
 Арсенов, Валерий Викторович (1966—1986) — Герой Советского Союза.
 Арсенов, Вячеслав Иванович (1939—2009) — советский учёный в области транспорта, академик Российской Академии транспорта.
 Арсенов, Иван Владимирович (1869—1916) — русский политик, депутат I Государственной думы от Рязанской губернии.
 Арсенов, Павел Оганезович (1936—1999) — советский и армянский кинорежиссёр и актёр.

Топоним 
 Арсенов — хутор в Рыльском районе Курской области России.